Dellefant ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Hauser-Dellefant (* 1957), deutsche Bewegungspädagogin
 Lucia Dellefant (* 1965), deutsche Künstlerin
 Mathias Matthäus Dellefant (1815–1895), deutscher Politiker, Abgeordneter im Bayerischen Landtag
 Max Dellefant (1907–1983), deutscher Architekt und Maler
 Peter Dellefant (1938–1998), deutscher Volksmusiker, Kunsterzieher und Heimatpfleger